Campiglia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Campiglia Marittima, kommun,  Toscana, Provincia di Livorno, 
 Campiglia (ort i Italien, Ligurien), Provincia di La Spezia, 
 Campiglia (ort i Italien, Toscana), Provincia di Siena, 

Robotskapade Italienförgreningar